Groza:
 Horror
 Groza (samochód pancerny)
 Fantastyka i Groza
 Karabin OC-14 Groza

 Aleksander Groza
 Loredana Groza
 Petru Groza